Trigger puede referirse a:

Trigger (base de datos)
Trigger (compañía), estudio de animación japonés.
Trigger Happy TV, programa de televisión de Reino Unido.
Trigger (EP), álbum de In Flames.
Schmitt trigger, un circuito electrónico.